Ligue A 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo femminile francese
 Ligue A 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo maschile francese